Сезон 1971 — Четырнадцатый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.

Чемпионат СССР 1971 (первая лига)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1971

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1971 на сайте footballfacts.ru

1971
Сезоны футбольных клубов 1971